Pussy –  frazione del comune francese di La Léchère
 Pussy – singolo dei Lords of Acid del 1998
 Pussy – singolo dei Rammstein del 2009